Mangla bezeichnet:

 Mangla (Guinan), Gemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai
 Mangla (Pakistan), Stadt in der pakistanischen Provinz Punjab